Destroyer:

 Destroyer — альбом рок-группы Kiss
 Destroyer — альбом блэк-метал группы Gorgoroth
 Destroyer — второй сингл индастриал-метал группы Static-X из альбома Cannibal
 Destroyer (Эскортный миноносец)  —  класс многоцелевых боевых кораблей.